Finalen av Europamästerskapet i fotboll 1980 spelades den 22 juni 1980 på Stadio Olimpico i Rom i Italien, för att avgöra vem som skulle vinna turneringen. Matchen spelades mellan Västtyskland, tvåa i föregående turnering, och Belgien. Västtyskland vann med 2–1 efter två mål av Horst Hrubesch, medan Belgiens mål gjordes på straffspark av René Vandereycken.

Matchdetaljer

Referenser

Europamästerskapet i fotboll för herrar
Relationer mellan Belgien och Västtyskland
Sportevenemang i Rom
Rom under 1900-talet